Гогиашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
  (1878—1907) — грузинский художник, живописец, гравёр;
 Гогиашвили, Георгий Демурович (род. 1971) — грузинский футболист;
 Гогиашвили, Гурам Соломонович (род. 1934) — переводчик, прозаик, ответственный редактор газеты «Сакартвелос республика»;
  (род. 1988) — грузинский футболист;
 Гогиашвили, Омар Георгиевич — академик АН Грузии

Примечания